Gala Placídia — esposa de Ataulfo e Constâncio III
 Placídia (esposa de Olíbrio) — esposa do imperador Olíbrio
 Placídia (mulher ilustre) — nobre romana do 
 Placídia (menina ilustre) — nobre romana do 
 Placídia (filha de Anastácio) — esposa do general João Mistacão

Desambiguações de história